Hidradenitis steht für:

 Acne inversa (Hidradenitis suppurativa)
 Neutrophile ekkrine Hidradenitis